Il Colli Bolognesi Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno carico.
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico.
sapore: asciutto o abboccato, di corpo, fresco, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1990/91)  3067,0  
Bologna  (1991/92)  2988,98  
Bologna  (1992/93)  3977,69  
Bologna  (1993/94)  3069,9  
Bologna  (1994/95)  2237,75  
Bologna  (1995/96)  2079,84  
Bologna  (1996/97)  2082,06  
Modena  (1990/91)  95,06  
Modena  (1991/92)  28,77  
Modena  (1992/93)  42,42  
Modena  (1993/94)  46,69  
Modena  (1994/95)  22,47  
Modena  (1995/96)  38,36  
Modena  (1996/97)  7,56

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon